Велятичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Велятичи — агрогородок в Борисовском районе Минской области.
 Велятичи — деревня в Пинском районе Брестской области.